Klauen steht für:

 Zehen von Paarhufern, siehe Klaue (Paarhufer)
 Stehlen (umgangssprachlich), siehe Diebstahl

Siehe auch:
 Clauen
 Klau
 Klaue